Брест:
 Брест — белорусский футбольный клуб из города Бреста.
 Брест — французский футбольный клуб из одноимённого города.